Ovčarevo est un toponyme qui peut désigner :
Ovčarevo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ovçarevë/Ovčarevo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovice/Kosovska Mitrovica.